Josa Vaqueiro do Sertão, nome artístico de José Grigório Ribeiro (Simão Dias, 12 de março de 1929 — Aracaju, 10 de novembro de 2020), foi um cantor e compositor brasileiro. Tornou-se um dos principais nomes da cultura sergipana.

Em 1969, Josa lançou o seu primeiro LP Na Sombra da Jaqueira, ganhando reconhecimento nacional e se destacou-se com as canções: "Na Sombra da Jaqueira", "Coração Gelado", "Poeira Voando" dentre outras.

Biografia 
José Grigório Ribeiro nasceu em 12 de março de 1929 na cidade de Simão Dias, município do estado de Sergipe. Muito antes da fama, Josa foi vendedor de frutas e costureiro em sua cidade. Ainda jovem, prestes a fazer 18 anos de idade, passou a morar no Rio de Janeiro, atuando na carreira militar. Tornou-se Sargento e chegou a tocar na banda militar do Rio de Janeiro, porém, devido a um acidente ao andar de cavalo, o mesmo foi obrigado a encerrar seu serviço militar. Depois disso, Josa volta para Sergipe, onde decidiu a cantar e tocar, se projetando no universo artístico, se tornando muito conhecido em toda a região de Sergipe e em todo o Brasil. O sucesso do artista foi tão grande que  gravou o seu primeiro compacto, no qual teve a participação especial do cantor e compositor Luiz Gonzaga, seu ídolo da música. Josa foi um dos principais nomes da cultura sergipana, tendo uma carreira de mais de 50 anos e tinha mais de 300 composições gravadas.

Em 2019, foi homenageado com o lançamento de um documentário sobre a sua trajetória no meio artístico. A trajetória do sanfoneiro foi mais de 20 anos de pesquisa.

Morte 
Josa morreu aos 91 anos de idade em Aracaju, Sergipe, em 10 de novembro de 2020. O cantor já havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e tinha Alzheimer. Em 11 de novembro,  josa foi sepultado em Simão Dias, sua terra natal.

Cantores de Sergipe
Cantores de forró
Compositores de Sergipe
Naturais de Simão Dias